Ralja (Smederevo), een plaats in de Servische gemeente Smederevo
 Ralja (Sopot), een plaats in de Servische gemeente Sopot